Negentien jaar nadat Pakistan de eerste editie van het wereldkampioenschap hockey voor mannen uit veiligheidsoverwegingen was ontnomen, was het in 1990 bij de zevende keer dan eindelijk de beurt aan het Aziatische land, dat zichzelf beschouwt als de bakermat van het internationale hockey.

Frankrijk maakte, negentien jaar na het laatste optreden, zijn rentree bij het vierjaarlijkse toernooi, dat onder auspiciën stond van de wereldhockeybond FIH. India en Nederland moesten zich voor het eerst kwalificeren voor de eindronde, en deden dat in 1989 bij de strijd om de Intercontinental Cup in de Verenigde Staten.

Het toernooi had plaats van maandag 12 februari tot en met vrijdag 23 februari 1990 in het Gaddafi Stadium in Lahore. Titelverdediger was Australië, dat vier jaar eerder in Londen voor het eerst wereldkampioen was geworden. Vijf van de twaalf deelnemende landen, waaronder Nederland, plaatsten zich een jaar eerder voor het toernooi bij de strijd om de Intercontinental Cup in de Verenigde Staten.

Uitslagen

Eerste ronde 

 Groep A
 

 Groep B

Kruisingswedstrijden 

 Om plaats 9-12

 Om plaats 5-8

 Halve finales

Plaatsingswedstrijden
 Om de 11e/12e plaats

 Om de 9e/10e plaats

 Om de 7e/8e plaats

 Om de 5e/6e plaats

 Om de 3e/4e plaats

 Finale

Topscorers

Ereprijs 
 Beste speler: Shahbaz Ahmed (Pakistan)

Nederlandse selectie 
Spelers
[ 1.] Frank Leistra (gk), [ 2.] Marc Benninga, [ 3.] Cees Jan Diepeveen, [ 4.] Maurits Crucq, [ 5.] René Klaassen, [ 6.] Hendrik Jan Kooijman, [ 7.] Marc Delissen ©, [ 8.] Jacques Brinkman, [ 9.] Gijs Weterings, [10.] Stephan Veen, [11.] Floris Jan Bovelander, [12.] Harrie Kwinten, [13.] Simon Zijp (gk), [14.] Tom van 't Hek, [15.] Erik Parlevliet, [16.] Taco van den Honert,

Staf
Bondscoach: Hans Jorritsma
Manager: Joost Bellaart
Dokter: Piet Bon
Fysiotherapeuten: Rens Reysenbach en Ronald Massing

Eindrangschikking

Externe links
 Officiële website
 Toernooi op Rediff.com
 Toernooi op Todor66.com

Hockey in 1990
Hockey in Pakistan
1990 mannen
Sport in Lahore
Hockey